Oreganillo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Brickellia veronicifolia; o
 el nombre común de la planta Turnera diffusa.